Барселó,  — испанская фамилия каталанского происхождения.
 Барсело, Луис (1896-1939) — деятель Республиканской армии в Гражданской войне в Испании.
 Барсело, Мигель (род.1957) — каталанский художник.
 Барсело, Фернандо (род.1996) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.